Эбигейл Браун (, родилась 10 апреля 1996 года в Эксетере) — английская профессиональная регбистка, играющая за сборные Англии по регби-15 и регби-7.

Биография 
Эбби училась в  в Эксетере и в университете Хартпери по специальности «Спорт». Регби занималась с шести лет в составе клуба «Калломптон», куда её привёл брат. Позже играла за команду университета.

В составе сборной Великобритании выступала на Олимпийских играх 2016 года (4-е место), отметилась двумя попытками в ворота сборной Фиджи в четвертьфинале. Играет в составе сборной по регби-7 на этапах Мировой серии, два сезона подряд была её капитаном.

В 2018 году со сборной Англии стала бронзовым призёром Игр Содружества в Голд-Косте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Регбистки Англии
Игроки женской сборной Великобритании по регби-7
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года